La Serie B 2000-2001 è stata la 69ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 3 settembre 2000 e il 10 giugno 2001 e conclusa con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Nicola Caccia () con 23 reti.

Stagione 
La partenza non positiva delle grandi vede emergere inizialmente in vetta delle sorprese: il 1º ottobre 2000 il neopromosso  e, successivamente, il  che guidò la classifica fino al 3 dicembre, giorno dellexploit del  di Luigi Delneri; i veneti, che già avevano battuto il  il 12 novembre relegandolo in zona-retrocessione, vinsero in Calabria e guadagnarono il comando, arrivando a chiudere in vetta il girone di andata. A inseguire, nel giro di pochi punti, , , , Cosenza,  e il ritrovato Torino, alla cui guida c'era dalla 9ª giornata Giancarlo Camolese, tutte racchiuse nell'arco di pochi punti. A metà classifica la spenta , in ritardo  ed .

Il girone di ritorno iniziò sotto il segno della marcia della banda Delneri: i gialloblù rimasero in vetta fino al 1º aprile, quando cedettero il primato a un Venezia in crescita. La rincorsa del Torino (40 punti in 17 giornate) permise ai granata di recuperare il deficit iniziale, mentre accennò a un tentativo di recupero la Sampdoria che, pur aggiudicandosi quasi tutti gli scontri diretti (2-0 al Torino, 4-1 al Venezia), non riuscì a inserirsi in modo concreto così come aveva saputo fare un determinato Piacenza. I cali di rendimento di Cosenza, Ternana e  oltreché la crisi del Cagliari permisero la fuga del quartetto di testa e le scalate della matricola  e di un ritrovato Empoli. Furono il Piacenza e il Torino ad agguantare per primi la promozione con due giornate di anticipo; la settimana successiva festeggiarono il Chievo, per la prima volta in Serie A, e il Venezia. Lundici di Camolese vinse il campionato coronando una rimonta impressionante che lì portò dal quart'ultimo al primo posto finale.

Fu meno vivace la lotta per evitare la retrocessione: le squadre neopromosse (tra queste figurava anche la matricola ) si salvarono con diverse giornate di anticipo; invece, caddero presto in Serie C1 un deludente  ancorato sul fondo sin dalle giornate iniziali, che raggranellò appena 22 punti tornando in terza serie a distanza di diciotto anni e chiudendo, di fatto, un capitolo della storia del club, dopo aver cambiato invano ben quattro tecnici nell'arco della stagione, un  in crisi finanziaria e destinato al fallimento, che lasciava il palcoscenico della Serie B dopo un lustro, ai quali poi fecero compagnia  e , che salutarono i cadetti dopo quattro anni a testa.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 2001-2002.
      Retrocesso in Serie C1 2001-2002.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Torino (22)
 Minor numero di sconfitte: Chievo (6)
 Migliore attacco: Venezia (62 gol fatti)
 Miglior difesa: Piacenza (26 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Sampdoria (+22)
 Maggior numero di pareggi: Genoa e Siena (17)
 Minor numero di pareggi: Monza (4)
 Maggior numero di sconfitte: Monza (25)
 Minor numero di vittorie: Pescara (3)
 Peggiore attacco: Pescara (30 gol fatti)
 Peggior difesa: Monza (77 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Monza (-36)

Individuali

Classifica dei marcatori

Note

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
2000